Gutach peut désigner :
 Gutach im Breisgau, une commune du Bade-Wurtemberg (Allemagne) située dans l'arrondissement d'Emmendingen
 Gutach (Schwarzwaldbahn), une autre commune du Bade-Wurtemberg (Allemagne), située dans l'arrondissement de l'Ortenau, où se trouve le Musée de plein air Vogtsbauernhof.
 Gutach (Kinzig), un affluent de la Kinzig au sud de Gutach (Schwarzwaldbahn)
 Gutach (Wutach), le nom du cours supérieur de la Wutach au sud du Titisee (Forêt-Noire)
 Wilde Gutach, un affluent de l'Elz à Gutach im Breisgau